Montdidier ist der Name folgender französischer Orte und Verwaltungseinheiten:

 Montdidier (Moselle), Gemeinde im Département Moselle  
 Montdidier (Somme), Gemeinde im Département Somme, davon abgeleitet:
 Arrondissement Montdidier

Montdidier steht außerdem für:
 Montdidier (Adelsgeschlecht)